Gouldsboro ist der Name mehrerer Orte in den USA:

Gouldsboro (Maine)
Gouldsboro (Pennsylvania)